Eduardo Ugarte y Pagés (1900-1955), réalisateur et scénariste espagnol ;
 María Pagés
 Salvador Casañas i Pagés (1858-1908), cardinal espagnol.
 Sylvain Pages (né en 1988), joueur de rugby à XV français.